Cantius bezeichnet

 Cantius-Stele, Grabstele der Cantii, um das Jahr 100 n. Chr. geschaffenes römisches Grabdenkmal in Form einer rechteckigen Ädikula. Heute im Archäologiemuseums Schloss Eggenberg.
 Cantius, Cantianus und Cantianilla († um 290), Märtyrer, drei christliche Geschwister aus der Familie der Anicier
 eine fossile Gattung der Primaten, siehe Cantius (Gattung)

Siehe auch:
 Canons Regular of Saint John Cantius